Il doppio  del Gerry Weber Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Serhij Stachovs'kyj e Michail Južnyj erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato a causa di un infortunio al piede sinistro di Južnyj.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale Robin Haase e Milos Raonic 7–6(10–8), 3–6, [11–9].

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (ritiro)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Note 

Gerry Weber Open 2011
ATP World Tour 2011